Баркаро́ла (від ' — човен) —
 вид човна
 Пісня венеціанських човнярів, часом імпровізована (див. баркарола (жанр))
 Вокальний або інструментальний музичний твір мрійливо-ліричного характеру, з спокійною, плавною мелодією на фоні розміреного супроводу, що нагадує ритм руху весел та сплески хвиль. Музичний розмір баркароли здебільшого 6/8. Багато композиторів створювали баркароли для голосу, хору або інструментів (М. Лисенко, П. Чайковський та інші).

Література